Artur Pequeno foi um violinista de música popular brasileira.

Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro